

Biografia 
Prima del 1181 Anna sposò Ulrico III, conte di Kyburg († 1227). Questo matrimonio fruttò tre figli e tre figlie:

 Guarniero (Werner) (1180–1228 circa), conte di Kyburg ⚭ Alix (Berta) di Lorena (1200-1242 circa);
 Hartmann IV, conte di Kyburg ⚭ Margherita di Savoia;
 Ulrico di Kyburg, vescovo di Coira;
 Elvige di Kyburg (1192–1260 circa) ⚭ 1217 Alberto IV d'Asburgo (1188–1239 circa), langravio in Alsazia;
 Mechtilde di Kyburg ⚭ Rodolfo VII di Rapperswil;
 Adelaide, contessa di Kyburg-Dillingen ⚭ Gerardo IV, conte di Tollenstein e Hirschberg.

Note

Altri progetti 

Zähringen